Ghijasa se poate referi la:

 Localități din România
Ghijasa de Jos - sat din comuna Nocrich, județul Sibiu
Ghijasa de Sus - sat din comuna Alțâna, județul Sibiu

Toponime românești